Guillermo Donoso puede referirse a:

 Guillermo Donoso Alonso (1995-), futbolista español;
 Guillermo Donoso Vergara (1915-1996), abogado y político liberal chileno.